Парк (округ, Колорадо) 
Парк (округ, Монтана) 
Парк (округ, Вайомінг)